Залютье (Ратновский район) — село на Украине, находится в Ратновском районе Волынской области.
 Залютье (Старовыжевский район) — село на Украине, находится в Старовыжевском районе Волынской области.